Il singolare del Pilot Pen International 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Lindsay Davenport era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Steffi Graf.

Steffi Graf hanno battuto in finale 6–4, 6–1 Jana Novotná.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Lindsay Davenport (semifinali)
  Jana Novotná (finale)
  Arantxa Sánchez-Vicario (secondo turno)
  Steffi Graf (campionessa)

 Nathalie Tauziat (primo turno) 
 Patty Schnyder (secondo turno) 
 Amanda Coetzer (quarti di finale) 
 Dominique Van Roost (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Pilot Pen Tennis 1998